Spaggiari ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Spaggiari (1932–1989), französischer Krimineller
 Bruno Spaggiari (* 1933), italienischer Motorradrennfahrer